Pedogeneze je výraz, který může znamenat:

 Pedogeneze – procesy v půdě
 Neotenie – rozmnožování nedospělého organismu